Сезон ФК «Реал Мадрид» 2013—2014 - 110-й за ліком сезон футбольного клубу Реал Мадрид і його 83-й поспіль сезон у найвищій лізі іспанського футболу. Охоплює проміжок часу від 1 липня 2013 до 30 червня 2014 року.

Окрім Ла-Ліги клуб взяв участь у Лізі чемпіонів УЄФА (17-й сезон поспіль), а також Копа-дель-Рей, розпочавши змагання зі стадії 1/16 фіналу.

Форма 
Постачальник: Adidas / Спонсор: Emirates

Гравці

Склад команди

Прийшли 

Сумарні витрати: €174,7 мільйона

Пішли 

Сукупний дохід: €122.4M
Чистий дохід:  €52,3 мільйона

Передсезонні та товариські матчі 

Востаннє оновлено: 2 січня 2014
Джерела: Bournemouth, PSG, International Champions Cup, Bernabéu Trophy, Teresa Herrera Trophy, PSG

Змагання

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки за туром

Матчі 

Востаннє оновлено: 17 травня 2014Джерело: RealMadrid.com, LFP.es, LigaBBVA.com, RFEF.es

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Фінал

Востаннє оновлено: 16 квітня 2014
Джерело: Real Madrid

Ліга чемпіонів УЄФА

Груповий турнір

Плей-оф

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Фінал

Джерело: UEFA
Востаннє оновлено: 24 травня 2014

Статистика гравців

Статистика гравців

Голи 

Востаннє оновлено: 24 травня 2014
Джерело: Звіти про матчі в Офіційні матчі

Дисциплінарні покарання

Усі турніри 
{|class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!
!Загалом
!Home
!Away
|-
|align=left| Ігор зіграно          || 60 || 29 || 30
|-
|align=left| Ігор виграно             || 46 || 26 || 19
|-
|align=left| Ігор внічию           || 8 || 1 || 7
|-
|align=left| Ігор програно            || 6 || 2 || 4
|-
|align=left| Найбільша перемога           || 6–1 vs Галатасарай5–0 vs Альмерія5–0 vs Реал Бетіс6–1 vs Шальке 045–0 vs Райо Вальєкано || 5–0 vs Rayo Vallecano || 6–1 vs Galatasaray5–0 vs Almería5–0 vs Real Betis6–1 vs Schalke 04
|-
|align=left| Найбільша поразка          || 0–2 vs Сельта Віго || 0–1 vs Atlético Madrid3–4 vs Barcelona || 0–2 vs Celta Vigo
|-
|align=left| Найбільша перемога (ліга)  || 5–0 vs Almería5–0 vs Real Betis5–0 vs Rayo Vallecano || 5–0 vs Rayo Vallecano || 5–0 vs Almería5–0 vs Real Betis
|-
|align=left| Найбільша перемога (кубок)     || 3–0 vs Атлетіко (Мадрид) || 3–0 vs Atlético Madrid || 2–0 vs Осасуна
|-
|align=left| Найбільша перемога (Європа)  || 6–1 vs Galatasaray6–1 vs Schalke 04 || 4–0 vs Copenhagen || 6–1 vs Galatasaray6–1 vs Schalke 04
|-
|align=left| Найбільша поразка (ліга) || 0–2 vs Celta Vigo || 0–1 vs Atlético Madrid3–4 vs Barcelona || 0–2 vs Celta Vigo
|-
|align=left| Найбільша поразка (кубок)    || colspan=3|—
|-
|align=left| Найбільша поразка (Європа) || 0–2 vs Боруссія (Дортмунд) || — || 0–2 vs Borussia Dortmund
|-
|align=left| "Сухих" матчів          || 29 || 16 || 13
|-
|align=left| Голів забито          || 160 || 88 || 68
|-
|align=left| Голів пропущено        || 49 || 19 || 28
|-
|align=left| Різниця заб. і проп.       || +111 || +68 || +40 
|-
|align=left| У середньому Голів забито за гру     ||  ||  || 
|-
|align=left| У середньому Голів пропущено за гру ||  ||  || 
|-
|align=left| Жовтих карток         || 115 || 43 || 67
|-
|align=left| Червоних карток            || 4 || 2 || 2
|-
|align=left| Зіграв найбільше ігор     || align=left| Іско (53) || colspan=2|—
|-
|align=left| Найбільше хвилин  || align=left| Серхіо Рамос (4558)|| colspan=2|—
|-
|align=left| Забив найбільше голів           || align=left| Кріштіану Роналду (51) || colspan=2|—
|-
|align=left| Очок               || 148/180 (%) || 79/87 (%) || 64/90 (%)
|-
|align=left| Відсоток перемог         || % || % || %

Див. також 
 Кубок Іспанії з футболу 2013—2014
 ла-Ліга 2013—2014
 ліга чемпіонів УЄФА 2013—2014

Примітки

Посилання 

 Real Madrid at ESPN
 Real Madrid at Goal.com
 Real Madrid at Marca 
 Real Madrid at AS 
 Real Madrid at LFP 

Сезони ФК «Реал Мадрид»
Real Madrid